Bartniki – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz 
 Bartniki – osada w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim
 Bartniki – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Brodnica
 Bartniki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Przasnysz 
 Bartniki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska 
 Bartniki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Lipsk 
 Bartniki – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim, w gminie Kiwity
 Bartniki (gmina) – dawna gmina wiejska istniejąca na przełomie XIX i XX wieku w guberni suwalskiej

 Bartniki – miasteczko na Litwie w okręgu mariampolskim w rejonie Wyłkowyszki